Вильяльба-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 95 км². Население — 594 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre la localidad en la web del C.P. de Villalba del Rey
 Web informativa con fotos de la localidad

Муниципалитеты Куэнки